Deviation kan syfta på:

 Magnetisk deviation – den avvikelse i den magnetiska nordriktningen som en magnetisk kompass visar ombord på till exempel ett fartyg eller ett flygplan
 Deviation (radioteknik) – ett begrepp inom radioteknik och avser den maximala avvikelsen av bärvågsfrekvensen vid frekvensmodulering
 Standarddeviation – ett statistiskt mått på hur mycket de olika värdena för en population